Kožich může být:

 kožený kabát vyrobený z kožešin
 kůže se srstí některých savců
 kožich (architektura) – hliněná omazávka roubených staveb
 Kožich (rozhledna) – rozhledna u obce Libákovice v okrese Plzeň-jih
 Kožich (Švihovská vrchovina) (583,8 m) - vrchol s rozhlednou v Radyňská pahorkatině, severovýchodně od Libákovic v okrese Plzeň-jih

Externí odkazy